Primo de Rivera ist der Familienname (Apelido) einer Reihe von spanischen Militärs und Politikern:

 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870–1930), spanischer General und Diktator von 1923 bis 1930
ist der Vater von
 José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1903–1936), Politiker während der 2. spanischen Republik und Gründer der Falange, der faschistischen Bewegung des Francisco Franco
 Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1904–1964), bekleidete mehrere Ämter in der Franco-Diktatur, u. a. Landwirtschaftsminister und Botschafter in London
 Pilar Primo de Rivera (1907–1991), spanische Politikerin, Chefin der Frauenabteilung der faschistischen Partei Falange

Siehe auch:
 Rivera